Владимир Григорьевич Зубков (1847—1903) — педагог, филолог-классик, профессор Московского университета.

Биография 
Родился в 1847 году в семье священника Верх-Исетской церкви в Пермской губернии.

В 1866 году окончил Екатеринбургскую гимназию, а в 1870 году со степенью кандидата . Зная в совершенстве латинский язык, трижды (на 2-м, 3-м и 4-м курсах) получал премии за сочинения по древним языкам. Во время учёбы в университете на него оказали влияние Г. А. Иванов и П. М. Леонтьев, которые ходатайствовали об оставлении Зубкова в университете для приготовления к профессорскому званию. Однако из-за «крайнего недостатка в гимназиях преподавателей по предметам историко-филологического факультета» он был направлен преподавателем латинского языка в 5-ю московскую гимназию. Существовало правило, обязывавшее выпускников, получавших во время обучения педагогическую стипендию, выслужить обязательный двухлетний срок гимназическим учителем и спустя два года, в 1872 году историко-филологический факультет Московского университета просил министерство народного просвещения отправить Зубкова для совершенствования образования на два с половиной года за границу, но вновь был получен отказ по причине того, что Зубковым не был сдан магистерский экзамен и у него не было научных публикаций.

Только после сдачи в конце 1873 и начале 1874 годов магистерских экзаменов он был командирован по ходатайству профессора Г. А. Иванова с 1 сентября 1874 года за границу «дабы дать ему возможность приготовиться к занятию в Московском университете кафедры греческого языка, словесности и древностей». Сначала он посещал лекции в Кёнигсбергском университете, затем слушал лекции в Бонне, а летом 1876 года изучал в Париже рукописи Софокла.

После возвращения в Москву осенью 1876 года он был приглашён преподавать греческий язык в Московском университете студентам 2-го курса, однако из-за болезни к занятиям приступил только в 1878 году — студентам 2-го и 3-го курсов.

В конце апреля 1879 года защитил магистерскую диссертацию «Трахинианки — трагедия Софокла» на степень магистра греческой словесности и в мае стал доцентом Московского университета по кафедре греческой словесности; экстраординарный профессор филологии (с ноября 1884 года). Одновременно, с августа 1879 года по сентябрь 1887 года преподавал классические языки в 5-й московской гимназии. В это же время он стал составлять учебники.

С 15 ноября 1884 года по 1 июля 1886 года он читал лекции по греческому языку студентам-филологам университетских курсов Катковского лицея.

Оставил преподавание в университете (12.12.1896) из-за тяжёлой душевной болезни. Скончался в московской психиатрической больнице  года. Похоронен на кладбище женского Новоалексеевского монастыря.

В воспоминаниях А. Белого «На рубеже двух столетий» отмечено, что профессор В. Г. Зубков жил на Арбате, на Сенной площади.

Библиография 
Исследовательской деятельностью практически не занимался; составлял учебные руководства по древним языкам и пособия для перевода с русского языка на латинский. В числе изданного:
 Сборник упражнений в переводе с русского языка на латинский, составленный применительно к грамматике Эллендта Зейфферта по руководствам Гааке и др. В. Зубковым: Для сред. классов гимназии. — : Ф. Салаев, 1879. — VIII, 241 с.
 2-е изд., испр. — : тип. М.Г. Волчанинова, б. М.Н. Лаврова и К°, 1884. — VIII, 228 с.
 4-е изд. — : тип. М.Г. Волчанинова, б. М.Н. Лаврова и К°, 1888.
 Комментарии к трагедии Эсхила «Персы»: По лекциям доц. В. Г. Зубкова. 1879-80 акад. г. — [Москва, 1880]. — 94 с.
 Лекции греческого языка / Чит. доц. Зубковым в 1881/82 акад. году. — [Б. м.]. — 63 с.
 Упражнения в переводе с русского языка на латинский и обратно: для трех низших классов гимназий / составлено В. Зубковым. — : тип. М. Г. Волчанинова, 1890. — VI, 184, 74 с.
 ΔημοәΘενοүς nεζι Της ειξηүης = Демосфен о мире / [Авт. введ. и пер. Зубков]. —  — 10 с.

Примечания

Литература 
 
 
 
 Соболевский С. Владимир Григорьевич Зубков // Речь и отчёт, читанные в торжественном собрании Московского университета 12 января 1904 г. — М. 1904. — С. 466—484.

Ссылки 
 

Родившиеся в Екатеринбурге
Выпускники Екатеринбургской гимназии
Преподаватели 5-й Московской гимназии
Профессора Императорского Московского университета
Преподаватели Катковского лицея
Филологи Российской империи
Филологи по алфавиту
Похороненные на кладбище московского Новоалексеевского монастыря